Ратке́вич () — белорусская фамилия. Известные носители:

 Раткевич, Элеонора Генриховна (род. 1961) — латвийская писательница.
 Раткевич, Юлия Николаевна (род. 1985) — азербайджанская женщина-борец белорусского происхождения, член национальной сборной Азербайджана.

См. также

Примечания